Németország
Blankenburg, település Szász-Anhalt tartományban
Blankenburg, település Türingiában